Соревнования по прыжкам в воду с трёхметрового трамплина среди женщин на летних Олимпийских играх 2000 прошли с 27 по 28 сентября. Приняли участие 43 спортсменок из 28 стран.

Четвёртые игры подряд Олимпийской чемпионкой становится представительница Китая.

Китаянка Фу Минся стала первой четырёхкратной Олимпийской чемпионкой в прыжках в воду в истории игр.

Медалисты

Предварительный раунд 
27 сентября были проведены предварительные прыжки (по 5 прыжков), по итогам которых в полуфинал прошло 19 спортсменок, поскольку 18 место поделили 2 спортсменки с одинаковыми результатами.
28 сентября были проведены полуфинальные прыжки (по 4 прыжка), результаты которых суммировались с результатами предварительных прыжков, По общей сумме в финал вышли 12 спортсменок,

Финал 
28 сентября состоялся финал соревнований (по 5 прыжков). Спортсменки начинали соревнования с результатами полуфинальных прыжков.

Ссылки 
 Результаты игр  
 Официальный Олимпийский отчёт